«Труд» — футбольный стадион в подмосковном городе Серпухове. Вмещает 5000 зрителей и является домашним для местного футбольного клуба «Звезда».

Расположен в центре города. До реконструкции стадион включал поле с естественным газоном, беговые дорожки и две трибуны — северную и южную.

Стадион реконструирован в 2005 году, официальное открытие состоялось 1 июня 2005 года. Сейчас стадион включает в себя игровое поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, крытую трибуну на 5000 зрителей, систему искусственного освещения, световое табло.

На стадионе проходят не только спортивные события, но и культурно-массовые мероприятия разного уровня. В зимний период на поле заливается каток.

Адрес 
 Россия, Московская область, г. Серпухов, проезд Мишина, д. 16в.

Примечания

Ссылки 
 Стадион «Труд» на сайте фан-клуба ФК «Спартак»
 Стадион на официальном сайте администрации г. Серпухова

Спорт в Серпухове
Футбольные стадионы России
Многофункциональные стадионы России
Стадионы Московской области
ФК «Звезда» Серпухов